Museum of the Image (MOTI), een voormalig museum in Breda
 Moti Giladi, een Israëlisch zanger en acteur
 Richard Moti, een Nederlands politicus en vakbondsbestuurder
 Cosmin Moți, een Roemeens voetballer
 Moti (Molukken), een eiland in Indonesië
 MOTi, Nederlandse dj